Die Saison 1992/93 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die neunzehnte Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der Schweriner SC. Auch der Zweitplatzierte Rupenhorn Berlin stieg auf. Absteigen in die Regionalliga mussten der TuS Berne Hamburg und die Humboldt-Uni Berlin.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 Humboldt-Uni Berlin
 SG Rupenhorn Berlin
 VfK Südwest Berlin
 TV Eiche Horn Bremen
 TuS Berne Hamburg
 Odin Hannover
 TSV Bayer 04 Leverkusen
 USC Münster
 1. SC Norderstedt
 GSV Osnabrück
 VBC Paderborn
 Schweriner SC

Absteiger aus der 1. Bundesliga waren der VBC Paderborn und der Schweriner SC. Aus der Regionalliga stiegen VfK Südwest Berlin (Nordost) und TuS Berne Hamburg (Nord) auf.

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde die VGF Marktredwitz, die auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichtete. In die Regionalliga absteigen mussten der VBC Ludwigshafen, der USV TU Dresden und der VfL Sindelfingen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 USV TU Dresden
 USC Gießen
 SSG Etzbach
 SV Fellbach
 Internat Hoechst
 SV Lohhof
 VBC Ludwigshafen
 VGF Marktredwitz
 SV Mendig
 SSV Nordhausen
 FTM Schwabing
 SV Schwaig
 VfL Sindelfingen

Absteiger aus der 1. Bundesliga gab es keine. Aus der Regionalliga stiegen die SSG Etzbach (Südwest), der SV Fellbach (Süd), der SV Schwaig (Südost) und der USV TU Dresden (Ost) auf. Die Junioren des Internats Hoechst hatten wieder ein Sonderspielrecht.

Tabelle

Literatur 
 Deutsche Volleyball-Zeitschrift

1992 93
Volleyballsaison 1992/93